Корниловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Корниловка — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Корниловка — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Корниловка — до 1993 года название села Жаскешу Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Корниловка — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Корниловка — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Корниловка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Корниловка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Корниловка — посёлок в Анучинском районе Приморского края.

Украина 
 Корниловка (до 2016 г. — Кирово) — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

См. также 
 Кормиловка
 Карниловка